Гравья может означать греческий топоним:
 Гравья — деревня в общине Дельфах в Фокиде в Центральной Греции.
 Гравья (Арта) — деревня в общине Кендрика-Дзумерка в Арте в Эпире.
 Гравья (Кардица) — деревня в общине Арьитее в Кардице в Фессалии.